Николай Ува́ров:
 Уваров, Николай Матвеевич (1883—1942) — русский композитор и регент.
 Уваров, Николай Митрофанович (1861—1942) — советский живописец.
 Уваров, Николай Николаевич (1941—2019) — русский художник-концептуалист. Примечания